Ша́нталь Дже́ннифер Кре́вязюк (; род. 18 мая 1973, Виннипег, Манитоба, Канада) — канадская классическая пианистка, певица, автор и композитор песен в жанре рок-н-ролл и поп, имеющая украино-шотландско-индейское происхождение.

Биография 
Родилась в семье этнических украинцев, с детства училась музыке, играла в самодеятельных оркестрах украинской общины, посещала Виннипегскую частную школу для девочек «Баморал-Холл» и училась в Виннипегском университете, где отличалась и музыкальными, и драматическими способностями.

В декабре 1999 года вышла замуж за Рейна Майду, певца группы Our Lady Peace. В январе 2004 года у них родился сын Рован, второй сын Лука Джон родился в июне 2005 года.

Музыкальное творчество 
Первый альбом певицы, Under These Rocks and Stones, разошёлся в Канаде в 1996 году под одобрительные отзывы критиков, а с началом 1997 года его впервые услышали в США: на американском рынке было продано более 100 000 экземпляров благодаря весьма популярному хиту «God Made Me», однако в Канаде тот же самый альбом пользовался ещё большим успехом: дважды признан «платиновым», было продано более 200000 экземпляров. Впоследствии по его песням было снято четыре видеоклипа: «God Made Me», «Believer», «Wayne» и «Surrounded», которая стала главным её хитом в Канаде. В том же году Шанталь победила на конкурсе Juno Award, где была номинирована как «лучший новый артист года».

В 1998 году Кревьязюк возглавила хит-парад титульной песней «Leaving on a Jet Plane» из саундтрека к фильму-блокбастеру «Армагеддон».

В 1999 году она записала саундтрек для телесериала «Бухта Доусона» и исполнила заглавную песню «In My Life» группы The Beatles для теледрамы «Провиденс». Также исполнила титульную песню Рэнди Ньюмана «Feels Like Home», ставшую радиохитом в Канаде.

Позднее в том же году певица выпустила в свет второй альбом Colour Moving and Still, музыку к которому написал её муж Рейн Майда, солист группы Our Lady Peace. Песня из альбома, «Before You», стала не только хитом в Канаде, но и на очередном конкурсе Juno: альбом был оценён как «лучший альбом года», а сама Шантель — как «лучшая артистка года».

In This Life — альбом 2002 года, песня из которого, «What If It All Means Something», снова стала хитом. Шантель выполнила эту песню в популярном шоу The Tonight Show. Также эта песня звучала в кинофильме под названием «Спасён» ().

Две новые её песни, «These Days» и «I Want You to Know», скомпонованные и исполненные Шанталь, снова прозвучали в кинофильме 2005 года «Джинсы-талисман», а в 2006 году её песня «It’s All About a Kiss» прозвучала в фильме «Поцелуй на удачу».

Вместе с мужем в августе 2005 года Шантель Кревьязюк записала четвёртый альбом, который тиражировался в конце августа 2006 года под названием Ghost Stories. 28 октября 2008 года она выпустила свою первую компиляцию Since We Met: The Best of 1996—2006.

13 октября 2009 года она выпустила пятый альбом, Plain Jane.

Её шестой альбом, In This Life, вышел 2 июля 2012 года.

Дискография

Альбомы 
 Under These Rocks and Stones (1997)
 Colour Moving and Still (1999)
 What If It All Means Something (2002)
 Ghost Stories (2006)
 Plain Jane (2009)
 Hard Sail (2016)

Синглы 
 «God Made Me»
 «Believer»
 «Wayne»
 «Surrounded»
 «Hands»
 «Leaving on a Jet Plane»
 «Feels Like Home»
 «Before You»
 «Dear Life»
 «Souls»
 «Far Away»
 «In This Life»
 «Time»
 «Julia»
 «What If It All Means Something»
 «All I Can Do»

Синглы в сборниках и в саундтреках 
 «Dealer» (в японской версии альбома Under These Rocks and Stones)
 «Love Is All» (в японской версии альбома Under These Rocks and Stones)
 «Leaving on a Jet Plane» (в саундтреке к фильму «Армагеддон»)
 «Feels Like Home» (в саундтреке к телесериалу «Бухта Доусона»)
 «In My Life» (в саундтреке к телесериалу «Провиденс»)
 «This Year» (в саундтреке к фильму «Интуиция»)
 «Leading Me Home» (в саундтреке к фильму «Парни с мётлами»)
 «Another Small Adventure» (в саундтреке к фильму «Стюарт Литтл 2»)
 «Redemption Song» (в сборнике Peace Songs)
 «O Holy Night» (дуэт с Аврил Лавин в сборнике Maybe This Christmas 2)
 «These Days» (в саундтреке к фильму «Джинсы-талисман»)
 «I Want You to Know» (в саундтреке к фильму «Джинсы-талисман»)

Примечания 

Лауреаты Гуманитарной премии «Джуно»
Выпускники Виннипегского университета